Sonata n. 1 per violoncello e pianoforte – composizione per violoncello e pianoforte di Johannes Brahms del 1862-1865
Sonata n. 2 per violoncello e pianoforte – composizione per violoncello e pianoforte di Johannes Brahms del 1886
Sonata per violoncello e pianoforte – composizione di Sergej Vasil'evič Rachmaninov
Sonata per violoncello e pianoforte – composizione di Claude Debussy
Sonata per violoncello e pianoforte – composizione di Benjamin Britten